Friedrich Gleich (1782-1842) – regista teatrale, scrittore e traduttore
 Gerhard Gleich (1941) – artista e docente austriaco 
 Hermann Gleich (1815-1900) – vescovo cattolico tedesco
 Jacky Gleich (1964) – illustratore tedesco
 John Gleich (1879-1927) – pittore e pubblicista tedesco
 Joseph Alois Gleich (1872-1941) – drammaturgo e letterato austriaco
 Markus Gleich (1987) – hockeista su ghiaccio tedesco
 Michael Gleich (1960) – scrittore tedesco